Ehle – fiume tedesco 
 Jennifer Ehle – attrice statunitense